Добромирци () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. Население составляет 426 человек (на 15 сентября 2014 года).

Население 
По данным переписи населения 2011 года в селе проживали 359 жителей, из опрошенных жителей 286 указали национальность: 275 — турки; 3 — болгары.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Добромирци, в состав которого входит Добромирци, должность кмета (старосты) исполняет Метин Зекерие Халил (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кырджалийской области